Зых () — посёлок городского типа в административном подчинении Сураханского района города Баку, Азербайджан. Посёлок расположен в 13 км от железнодорожной станции Баку.

Статус посёлка городского типа с 1936 года.

Название 

На азербайджанском языке слово «Зых» означает «грязь» а также «болото, заболоченное место». Бакиханов связывал географическое название и жителей деревни с племенным названием зихи, упоминаемым Страбоном в Северо-Западном Кавказе.

Население 

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведения камерального описания губернии с 1859 по 1864 гг., в селении Зых было 100 дворов с населением 476 человек (259 мужчин и 217 женщин), состоящее из азербайджанцев-шиитов, указанных как «татары». По статистическим данным, извлечённых из посемейных списков 1886 года, в Зыхе жило 688 человек, все — азербайджанцы.

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, издававшегося в конце XIX — начале XX веков, в Зыхе насчитывалось 688 жителей-азербайджанцев. По данным «Кавказского календаря» на 1910 год в селении за 1908 год проживало 1732 человека, также состоящие из азербайджанцев (календарь называет их «татарами»).

 Динамика численности Зыха по данным советских переписей

Примечательные места 

 В Зыхе располагаются Азербайджанское высшее военное училище и Азербайджанское высшее военно-морское училище.
 На мусульманском кладбище в селении Зых сохранились надгробья в виде каменных изваяний лошадей и баранов, надписи которых часто высечены арабским шрифтом.
 В 2006 году в посёлке Орденом сестёр Милосердия матери Терезы Калькуттской был открыт приют для бездомных и обездоленных.
 Достопримечательностью посёлка является также оливковая роща известная под названием «маслиновая».
 В Зыхе расположен пляж.

В культуре 

Русский поэт-символист Вячеслав Иванов, живя в Баку, в 1922 году написал стихотворение «Зых»:

На Зыхе нет ни виноградной
В кистях лозы, ни инжиря:
Всё выжег зной, всё выпил жадный;
И в сакле я дремал прохладной
До половины сентября.
А перед саклею, горя
Сапфирами восточной славы,
Текли Хвалынские струи.
И милы стали мне твои,
О Зых, возгорий плоских главы,
Твой остов высохшей змеи
Меж двух морей живой оправы,
И солнцем пахнущие травы,
И в белом камне колеи.

Примечания

Ссылки 
Зых и зыхчане

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку